Misato bezeichnet:
 eine Kleinstadt in der Präfektur Akita: Misato (Akita)
 eine Kleinstadt in der Präfektur Gunma: Misato-machi (Gunma) ()
 ein Dorf in der Präfektur Gunma: Misato-mura (Gunma) ()
 eine Kleinstadt in der Präfektur Kumamoto: Misato (Kumamoto)
 ein Dorf in der Präfektur Mie: Misato (Mie) (heute: Tsu (Mie))
 eine Kleinstadt in der Präfektur Miyagi: Misato (Miyagi)
 eine Kleinstadt in der Präfektur Miyazaki: Misato (Miyazaki)
 ein Dorf in der Präfektur Nagano: Misato (Nagano) (heute: Azumino)
 ein Dorf in der Präfektur Okinawa: Misato (Okinawa) (heute: Okinawa (Okinawa))
 eine Großstadt in der Präfektur Saitama: Misato (Saitama) ()
 eine Kleinstadt in der Präfektur Saitama Misato-machi (Saitama) ()
 eine Kleinstadt in der Präfektur Shimane: Misato (Shimane)
 ein Dorf in der Präfektur Tokushima: Misato (Tokushima) (heute: Yoshinogawa)
 eine Kleinstadt in der Präfektur Wakayama: Misato (Wakayama) (heute: Kimino (Wakayama))
 den Vornamen folgender Personen:
 Misato Komatsubara (* 1992), japanische Eiskunstläuferin
 Misato Mochizuki (Komponist)
 Misato Watanabe (Popsängerin)